ХЗ — многозначный термин:
 «ХЗ» — российская панк-группа.
 «ХЗ» — альбом Хамиля и Змея из рэп-группы «Каста».
 хз — аббревиатура, используемая в рунете и применяющаяся в разговорной речи, сокращённое словосочетание от «хрен знает» и матерного «хуй знает», либо с украинского «хто знає».
 ХЗ — абревіатура, «Харківська залізниця» АТ «Укрзалізниця»

См. также 
  (Икс-три).